Ramsayellus är ett släkte av kvalster. Ramsayellus ingår i familjen Humerobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ramsayellus